Жиличи () — топоним в Белоруссии:

Брестская область 
 Жиличи — деревня, Каменецкий район.

Гомельская область 
 Жиличи — деревня, Брагинский район.

Гродненская область 
 Жиличи — деревня, Берестовицкий район.
 Жиличи — деревня, Гродненский район.
 Жиличи — деревня, Ивьевский район.
 Жиличи — деревня, Мостовский район.
 Жиличи — деревня, Щучинский район.

Минская область 
 Жиличи — деревня, Клецкий район.
 Жиличи — деревня, Логойский район.

Могилёвская область 
 Жиличи — деревня, Кировский район.
 Жиличи — посёлок, Кировский район.